Gorytes är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1804. Gorytes ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Gorytes